Петропавловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Петропавловская волость (Красноярский уезд) — в составе Астраханской губернии
 Петропавловская волость (Полоцкий уезд) — в составе Витебской губернии
 Петропавловская волость (Богучарский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Петропавловская волость (Сарапульский уезд) — в составе Вятской губернии
 Петропавловская волость (Яранский уезд) — в составе Вятской губернии
 Петропавловская волость (Мариупольский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Петропавловская волость (Павлоградский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Петропавловская волость (Славяносербский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Петропавловская волость (Енисейский уезд) — в составе Енисейской губернии (до 1822 — в составе Томской губернии)
 Петропавловская волость (Киренский уезд) — в составе Иркутской губернии
 Петропавловская волость (Мамадышский уезд) — в составе Казанской губернии
 Петропавловская волость (Кирилловский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Петропавловская волость (Петрозаводский уезд) — в составе Олонецкой губернии (до 1877)
 Петропавловская волость (Красноуфимский уезд) — в составе Пермской губернии
 Петропавловская волость (Шадринский уезд) — в составе Пермской губернии
 Петропавловская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии
 Петропавловская волость (Самарский уезд) — в составе Самарской губернии
 Петропавловская волость (Бердянский уезд) — в составе Таврической губернии
 Петропавловская волость (Тарский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Петропавловская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии
 Петропавловская волость (Бийский уезд) — в составе Томской губернии
 Петропавловская волость (Томский уезд) — в составе Томской губернии
 Петропавловская волость (Уфимский уезд) — в составе Уфимской губернии
 Петропавловская волость (Купянский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Петропавловская волость (Старобельский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Петропавловская волость (Даниловский уезд) — в составе Ярославской губернии